GDF SUEZ Grand Prix 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2010 является уже 15-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к категории международных турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Будапеште с 5 по 11 июля 2010 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Алиса Клейбанова (№ 27 в мире на тот момент).

Во второй раз в истории турнира победитель прошлого года смог защитить свой титул.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 GDF SUEZ Grand Prix

 WTA Тур 2010

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Венгрия
Теннис
Июль 2010 года
2010